La Chasse au lion, tableau de Pierre Paul Rubens (1615)
 La Chasse au lion, tableau de Pierre Paul Rubens (1621)
 La Chasse au lion, film danois muet de Viggo Larsen (1907)

Voir aussi
 La Chasse au lion et au léopard, souvent raccourcie en La Chasse au lion, tableau de Pierre Paul Rubens (1617)
 La Chasse au lion à l'arc, film ethnographique de Jean Rouch (1967)
 La Chasse au tigre, tableau de Pierre Paul Rubens (1615)
 La Chasse aux lions, tableau d'Eugène Delacroix (1855)
 Chasse au lion